Žába na prameni je metonymické označení člověka, který spravuje určitý zdroj, v jehož užívání brání ostatním. Zdroj může spravovat samozvaně nebo pověřeně a samotnému z něj může, ale také nemusí plynout užitek. Další významy:

 Žába na prameni (1936) – kniha českého spisovatele Josefa Tomana
 Žába na prameni (občanské sdružení) – české občanské sdružení
 Žába na prameni (píseň) – píseň, kterou napsali skladatel Karel Svoboda a textař Miroslav Černý